Verhulst je priimek več znanih ljudi:

Johannes Verhulst (1816—1891), nizozemski skladatelj, dirigent in glasbeni upravitelj.
Jos Verhulst (*1949), belgijski kemik.
Mayken Verhulst (1518—1599), flamski slikar.
Pierre François Verhulst (1804—1849), belgijski matematik.
Rombout Verhulst (1624—1698), nizozemski kipar.
Willem Verhulst, nizozemski poslovnež.